|-
| 27701 - || 1983 QR || 30 august 1983 || Palomar || 
|-
| 27702 - ||  || 27 septembrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 27703 - ||  || 29 septembrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 27704 - ||  || 27 noiembrie 1984 || Caussols || 
|-
| 27705 ||  || 16 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 27706 Strogen ||  || 11 octombrie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 27707 ||  || 31 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 27708 - || 1987 WP || 20 noiembrie 1987 || Palomar || , E. F. Helin
|-
| 27709 Orenburg ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27710 Henseling ||  || 7 septembrie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 27711 Kirschvink ||  || 4 noiembrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 27712 Coudray ||  || 3 noiembrie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 27713 - || 1989 AA || 2 ianuarie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 27714 - || 1989 BR || 29 ianuarie 1989 || Tokushima || , 
|-
| 27715 ||  || 5 februarie 1989 ||  || 
|-
| 27716 Nobuyuki ||  || 13 februarie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 27717 - ||  || 4 februarie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27718 - ||  || 2 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27719 Fast ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27720 - ||  || 26 octombrie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 27721 || 1989 WJ || 20 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 27722 ||  || 29 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 27723 || 1990 QA || 19 august 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 27724 - ||  || 21 august 1990 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 27725 ||  || 23 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 27726 ||  || 29 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 27727 - ||  || 20 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27728 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27729 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27730 ||  || 26 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 27731 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 27732 ||  || 13 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 27733 ||  || 13 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 27734 ||  || 14 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 27735 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27736 Ekaterinburg ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27737 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27738 ||  || 9 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 27739 Kimihiro || 1990 UV || 17 octombrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 27740 Obatomoyuki ||  || 20 octombrie 1990 || Geisei || T. Seki
|-
| 27741 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27742 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27743 || 1990 VM || 8 noiembrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 27744 - ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27745 - || 1990 WS || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27746 - ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27747 - || 1990 YW || 18 decembrie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 27748 Vivianhoette || 1991 AL || 9 ianuarie 1991 ||  || , 
|-
| 27749 - ||  || 23 ianuarie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 27750 - ||  || 14 februarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 27751 ||  || 20 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 27752 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27753 - ||  || 3 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27754 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 27755 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 27756 ||  || 6 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 27757 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 27758 Michelson ||  || 12 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 27759 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 27760 ||  || 2 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 27761 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 27762 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 27763 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 27764 von Flüe ||  || 10 septembrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 27765 Brockhaus ||  || 10 septembrie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 27766 || 1991 TO || 1 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 27767 || 1991 TP || 1 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 27768 ||  || 29 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 27769 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 27770 ||  || 4 noiembrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 27771 ||  || 5 noiembrie 1991 ||  || 
|-
| 27772 - ||  || 2 noiembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27773 - ||  || 4 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27774 - ||  || 29 decembrie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 27775 - ||  || 2 februarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27776 Cortland ||  || 25 februarie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 27777 - ||  || 25 februarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27778 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 27779 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 27780 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 27781 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 27782 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 27783 - ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27784 || 1992 OE || 27 iulie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 27785 - ||  || 26 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27786 - ||  || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 27787 - ||  || 28 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 27788 || 1993 AS || 13 ianuarie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 27789 Astrakhan ||  || 23 ianuarie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27790 - ||  || 13 februarie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 27791 Masaru ||  || 24 februarie 1993 ||  || , 
|-
| 27792 Fridakahlo ||  || 20 februarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 27793 ||  || 25 martie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 27794 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 27795 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 27796 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 27797 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 27798 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 27799 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 27800 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-